Кук-Караук () название нескольких географических объектов в Ишимбайском районе Башкортостана.

 Кук-Караук — водопад на одноимённой реке в Башкортостане
 Кук-Караук — урочище в Ишимбайском районе Башкортостана
 Зигановка (Кук-Караук) — пещера, памятник природы в Ишимбайском районе Башкортостана
 Кук-Караук — вымершая деревня в Ишимбайском районе Башкортостана

См. также 
 Кукраук

Примечания